Oude Durme (Hamme)
 Oude Durme (Lokeren)